13. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się 14 sierpnia 1933 we francuskiej miejscowości Montlhéry. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1924). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1933 w kolarstwie
1933 we Francji
Kolarstwo we Francji